Bressolles ist Name oder Namensbestandteil mehrerer geografischer Objekte in Frankreich:
 Bressolles (Ain), Gemeinde im Département Ain
 Bressolles (Allier), Gemeinde im Département Allier
 Bressolles, Ortsteil von Murat-sur-Vèbre im Département Tarn
 Bressolles, Ortsteil von Blesle im Département Haute-Loire

Bressolles ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Baptiste de Bressolles (1753–1838), französischer General